Rumunii
 Cotești – gmina w okręgu Vrancea
 Cotești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Godeni
 Cotești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Cotești
 Valea Cotești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Cotești